Une tête-de-nègre est un ancien synonyme du Cèpe bronzé (Boletus aereus) en mycologie.
La tête de nègre est une expression aujourd'hui fortement controversée, souvent considérée comme raciste, et liée à un contexte de violence coloniale, qui désigne une pâtisserie constituée de meringue enrobée de chocolat. A la suite de polémiques publiques, elle a été renommée «tête au chocolat», « meringue au chocolat » (en France) ou « tête au choco » (en Suisse) ; certaines boulangeries ont cessé d'en fabriquer. 
Une tête-de-nègre est un bonbon à la réglisse représentant un masque africain ; à la suite de polémiques publiques et d'accusations de racisme des fabricants ont arrêté la commercialisation de ces produits, notamment en France et en Scandinavie. 
 Une tête de nègre est une tête de Noir sur certains mascarons ou bustes en sculpture ; il s'agit d'un héritage de l'esclavagisme en Europe.
 Tête-de-nègre est la couleur d'un maroquin brun foncé en bibliophilie.
 Tête de nègre est le titre d'un roman de Daniel Picouly et de la bande dessinée de Jürg qui en a été tirée.
 Une tête de nègre est l'appellation ancienne de "tête de Maure" utilisée en héraldique .

Autre 
L'expression tête(-)de(-)nègre apparaît en France pour la première fois en 1829 et désigne la couleur d'un vêtement. Il est signalé une occurrence dans la littérature en 1818 par « analogie d'aspect avec la tête d'un nègre ».

Notes et références